Rodrigo Hernández Cascante, mais conhecido apenas como Rodri (Madrid, 22 de junho de 1996), é um futebolista espanhol que atua como volante. Atualmente joga no .

Carreira

Início 
Rodri chegou às categorias de base do Atlético de Madrid em 2007, aos 11 anos de idade, onde ficou na base até 2013. Ainda em 2013 ele foi para o Villarreal, onde em 2015 subiu para o profissional.

Villareal 
No Villarreal, ele participou de 84 jogos, anotando dois gols pelo clube. O seu primeiro gol como profissional foi contra o Almería, em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol de 2016–17.

Atlético de Madrid 
Pelo seu futebol apresentado no Villarreal, o time colchonero buscou sua contratação por €25 milhões de euros. Pelo time de Madrid jogou 47 jogos e chamou bastante atenção do Manchester City.

Manchester City 
Em 2019, foi contratado pelos citizens por €70 milhões de euros.

Títulos 
 Atlético de Madrid
 Supercopa da UEFA: 2018

 Manchester City
 Supercopa da Inglaterra: 2019
 Copa da Liga Inglesa: 2019–20, 2020–21
 Campeonato Inglês: 2020–21, 2021–22

Ligações externas 
 Números de jogos e gols de Rodri em Ogol

Naturais de Madrid
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Manchester City F.C.
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2020
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022